Franciszek Ślusarczyk (1895–1963) – polski nauczyciel i działacz polityczny
 Franciszek Ślusarczyk (ur. 1958) – polski duchowny rzymskokatolicki